Cooper ist ein zumeist englischer Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Laut Übersetzung ist Cooper die Berufsbezeichnung des Küfers. Der Name zählt damit zur Gruppe der Berufsnamen.

Namensträger

A 

 Adam Cooper (* 1971), englischer Schauspieler, Choreograf, Tänzer und Theaterregisseur
 Adrienne Cooper (1946–2011), US-amerikanische Musikerin

 Alfred Duff Cooper, 1. Viscount Norwich (1890–1954), britischer Politiker und Schriftsteller
 Alice Cooper (* 1948), US-amerikanischer Rockmusiker
 Allan Cooper (* 1977), kenianischer Tennisspieler
 Allen Foster Cooper (1862–1917), US-amerikanischer Politiker
 Akela Cooper, US-amerikanische Drehbuchautorin und Fernsehproduzentin
 Amari Cooper (* 1994), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Anderson Cooper (* 1967), US-amerikanischer Journalist
 Andrew Cooper (* 1964), australischer Ruderer
 Andrew Cooper (Schauspieler) (* 1981), britischer Schauspieler und Model
 Andy Cooper (* 1942), britischer Klarinettist
 Anna J. Cooper (1858–1964), US-amerikanische Aktivistin, Autorin und Pädagogin

 Armando Cooper (* 1987), panamaischer Fußballspieler
 Artemis Cooper (* 1953), britische Schriftstellerin
 Arthur Cooper (* 1952), trinidadischer Sprinter
 Arthur Melbourne-Cooper (1874–1961), britischer Filmproduzent
 

 Audrey Cooper (* 1964), britische Volleyballspielerin und -trainerin
 Augustus Charles Cooper (1879–1955), britischer Fotograf

B 
 Barbara Cooper (* 1949), englisch-kanadische Squashspielerin
 Barry Cooper (* 1949), englischer Musikwissenschaftler

 Bert Cooper (1966–2019), US-amerikanischer Boxer
 Besse Cooper (1896–2012), US-amerikanische Altersrekordlerin
 Bob Cooper (1925–1993), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Boyd Cooper (* um 1975), australischer Badmintonspieler
 Brad Cooper (* 1954), australischer Schwimmer
 Bradley Cooper (* 1975), US-amerikanischer Schauspieler
 Bradley Cooper (Leichtathlet) (* 1957), bahamaischer Diskuswerfer und Kugelstoßer
 Brenda Cooper (* 1960), US-amerikanische Science-Fiction-Autorin
 Bridget Cooper (* um 1939), englische Badmintonspielerin
 Brittnee Cooper (* 1988), US-amerikanische Volleyballspielerin
 Buster Cooper (1929–2016), US-amerikanischer Jazz-Posaunist

C 
 Carolyn Cooper (* 1950), jamaikanische Literaturwissenschaftlerin

 Charlotte Cooper (1870–1966), englische Tennisspielerin
 Chris Cooper (* 1951), US-amerikanischer Schauspieler
 Christin Cooper (* 1959), US-amerikanische Skirennläuferin
 Christopher Cooper (* 1967), US-amerikanischer Hornist
 
 Clarence L. Cooper, Jr. (1934–1978), US-amerikanischer Schriftsteller
 Clive Forster Cooper (1880–1947), englischer Paläontologe

 Courtney Ryley Cooper (1886–1940), US-amerikanischer Journalist, Schriftsteller, Drehbuchautor und Zirkusclown
 Craig Cooper (* 1981), neuseeländischer Badmintonspieler
 Curtis Cooper (* 1978), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Cynthia Cooper (* 1963), US-amerikanische Basketballspielerin

D 
 D. B. Cooper, Pseudonym eines US-amerikanischen Flugzeugentführers
 Danese Cooper (* 1959), US-amerikanische Informatikerin
 Darin Cooper (* 1956), US-amerikanischer Schauspieler

 Deniz Cooper (* 1985), österreichischer Schauspieler
 Dennis Cooper (* 1953), US-amerikanischer Autor, Dichter und Journalist
 Diana Cooper (1892–1986), britische Schauspielerin und Schriftstellerin
 Dominic Cooper (* 1978), britischer Schauspieler
 Donell Cooper (* 1990), US-amerikanischer Basketballspieler
 Dorothy Musuleng-Cooper (1930–2009), liberianische Lehrerin und Politikerin
 Dorree Cooper, US-amerikanische Szenenbildnerin und Artdirectorin
 Douglas Cooper (1911–1984), britischer Kunsthistoriker, Kritiker und Kunstsammler
 Douglas Hancock Cooper (1815–1879), amerikanischer Brigadegeneral
 Dylan Cooper (* 1979), australischer Mountainbikefahrer

E 
 Earl Cooper (1886–1965), US-amerikanischer Autorennfahrer
 Edith Emma Cooper (1862–1913), britische Schriftstellerin, siehe Michael Field

 Elspeth Cooper (* 1968), britische Fantasyautorin
 Emil Cooper (1877–1960), ukrainisch-russisch-US-amerikanischer Violinist und Dirigent
 Emma Lampert Cooper (1855–1920), US-amerikanische Malerin, Kunstlehrerin und Artdirector
 Eric Cooper (* 1967), US-amerikanischer Basketballspieler

F 
 Francis D’Arcy Cooper (1882–1941), britischer Manager
 Frederick Cooper (* 1947), US-amerikanischer Historiker

G 
 G. Arthur Cooper (1902–2000), US-amerikanischer Paläontologe
 Gareth Cooper (* 1979), walisischer Rugby-Union-Spieler
 Gary Cooper (1901–1961), US-amerikanischer Schauspieler
 Gary Cooper (Rugbyspieler) (1938–2019), englischer Rugby-League-Spieler

 Gladys Cooper (1888–1971), britische Schauspielerin
 Gordon Cooper (1927–2004), US-amerikanischer Astronaut
 Greg Cooper (* 1965), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler

H 
 Harold Cooper (1886–1970), australischer Anthropologe und Historiker

 Helene Cooper (* 1966), US-amerikanische Journalistin und Autorin

I 

 Imogen Cooper (* 1949), britische Pianistin
 Isobel Cooper (Künstlername Izzy; * 1975), britische Sängerin (Sopran)
 Ivan Cooper (1944–2019), nordirischer Politiker

J 
 J. California Cooper († 2014), US-amerikanische Schriftstellerin
 JP Cooper (* 1983), britischer Singer und Songwriter
 Jack Cooper, Baron Cooper of Stockton Heath (1908–1988), britischer Gewerkschaftsfunktionär und Politiker
 Jack Cooper-Love (* 2001), schwedischer Fußballspieler
 Jackie Cooper (1922–2011), US-amerikanischer Schauspieler
 Jacqui Cooper (* 1973), australische Freestyle-Skierin
 
 Jeanne Cooper (1928–2013), US-amerikanische Schauspielerin
 Jeff Cooper (1920–2006), US-amerikanischer Schusswaffentechniker
 Jeff Cooper (Schauspieler) (1936–2018), kanadischer Schauspieler
 Jere Cooper (1893–1957), US-amerikanischer Politiker
 Jerome Cooper (1946–2015), US-amerikanischer Jazzschlagzeuger
 Jillie Cooper (* 1988), schottische Badmintonspielerin
 Jilly Cooper (* 1937), britische Autorin

 Job Adams Cooper (1843–1899), US-amerikanischer Politiker
 
 Johnny Cooper (* 1988), US-amerikanischer Musiker
 
 Joseph Cooper (* 1985), neuseeländischer Radrennfahrer
 Josh Cooper (1901–1981), britischer Kryptoanalytiker
 Justin Cooper (* 1988), US-amerikanischer Produzent und Kinderdarsteller

K 
 Kate Cooper (* 1960), amerikanische Althistorikerin
 Kenneth H. Cooper (* 1931), US-amerikanischer Sportmediziner
 Kenny Cooper (* 1984), US-amerikanischer Fußballspieler
 Kent Cooper (1880–1965), US-amerikanischer Journalist
 

 Kyle Cooper (* 1962), US-amerikanischer Filmtiteldesigner

L 
 Lana Cooper (* 1981), deutsche Schauspielerin
 Leisha Cooper (* 1987), australische Badmintonspielerin
 Leon Neil Cooper (* 1930), US-amerikanischer Physiker
 Léontine Cooper (1837–1903), britisch-australische Lehrerin, Suffragette und Gewerkschafterin
 Lewis Cooper (1937–2019), australischer Cricket-Spieler
 Liam Cooper (* 1991), schottischer Fußballspieler
 Lily Cooper, bürgerlicher Name von Lily Allen (* 1985), englische Sängerin
 Lindsay Cooper (1951–2013), britische Musikerin und Komponistin
 Lindsay L. Cooper (1940–2001), britischer Bassist und Cellist
 Lionel Cooper (1915–1979), britischer Mathematiker
 Luise Cooper (1849–1931), deutsche Missionarin

M 
 Malcolm Cooper (1947–2001), englischer Sportschütze
 Marc Cooper (* vor 1966), US-amerikanischer Journalist
 Margaret Cooper (1909–2002), britische Schwimmerin

 Mark Anthony Cooper (1800–1885), US-amerikanischer Politiker
 Martha Cooper (* 1943), US-amerikanische Fotojournalistin
 Martin Cooper (* 1928), US-amerikanischer Elektroingenieur
 Martin Cooper (Musiker) (* 1958), britischer Musiker, Songwriter und Maler
 Mary Louise Cooper, US-amerikanische Schauspielerin

 Melville Cooper (1896–1973), britischer Schauspieler
 Mercator Cooper (1803–1872), US-amerikanischer Schiffskapitän
 Merian C. Cooper (1893–1973), US-amerikanischer Pilot und Filmschaffender

 Michael Robert Cooper, Paläontologe
 Mike Cooper (* 1942), englischer Gitarrist und Sänger
 Milton William Cooper (1943–2001), US-amerikanischer Hörfunksprecher und Verschwörungstheoretiker
 Miriam Cooper (1891–1976), US-amerikanische Schauspielerin
 Mitch Cooper (* 1994), australischer Fußballspieler
 Mitchell Cooper (* 1995), australischer Leichtathlet
 Muriel Cooper (1925–1994), US-amerikanische Grafikdesignerin, Forscherin und Kunsterzieherin
 Myers Y. Cooper (1873–1958), US-amerikanischer Politiker
 Myles Cooper (1736/1737–1785), englischer Priester und Präsident des Kings College

N 
 Nancy Cooper, US-amerikanische Journalistin
 Natasha Cooper, Pseudonym von Daphne Wright (* 1951), britische Autorin
 Nesta Cooper (* 1993), kanadischer Schauspielerin

O 
 Oliver Cooper (* 1988), US-amerikanischer Schauspieler

P 
 Patience Cooper (1905–nach 1933), indische Schauspielerin
 Paula Cooper (1969–2015), US-Amerikanerische Mörderin, jüngste Person (mit 15 Jahren) in der Todeszelle
 Paulette Cooper (* 1942), US-amerikanische Autorin

 Prentice Cooper (1895–1969), US-amerikanischer Politiker
 Priya Cooper (* 1974), australische Schwimmerin

Q 
 Quade Cooper (* 1988), australischer Rugby-Union-Spieler

R 
 Ray Cooper (* 1942), englischer Perkussionist

 
 Robyn Cooper (* 1972), australische Squashspielerin
 Ron Cooper (* 1943), US-amerikanischer Künstler

 Roy Cooper (* 1957), US-amerikanischer Politiker
 Rufus Cooper III, eigentlicher Name von Young Noble (* 1978), US-amerikanischer Rapper
 Ryan Cooper (* 1986), australischer Schauspieler und Model

S 
 

 Sheila Cooper (1960–2021), kanadische Jazzmusikerin
 Sid Cooper (1918–2011), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Stanley Cooper (1925–2016), US-amerikanischer Musikverleger

 Stuart Cooper (* 1942), US-amerikanischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Schauspieler
 Susan Cooper (* 1935), englische Schriftstellerin
 Susan Fenimore Cooper (1813–1894), US-amerikanische Schriftstellerin und Naturforscherin

T 
 T Cooper (* 1972), US-amerikanischer Schriftsteller
 Tarzan Cooper (1907–1980), US-amerikanischer Basketballspieler
 Terence Cooper (1933–1997), nordirischer Schauspieler, Gastronom und Autor
 Terry Cooper (1944–2021), englischer Fußballspieler und -trainer
 Theodore Cooper (1839–1919), US-amerikanischer Brückenbauingenieur, siehe Québec-Brücke
 

 Tommy Cooper (1921–1984), britischer Comedian und Magier
 Travis Cooper (* 1996), US-amerikanischer Biathlet
 Tyree Cooper, US-amerikanischer Musiker und DJ

V 
 Violet Kemble-Cooper (1886–1961), britische Schauspielerin

W 
 Waltraut Cooper (* 1937), österreichische Mathematikerin und Künstlerin
 Warren Cooper (* 1933), neuseeländischer Politiker
 Wayne Cooper (* 1978), englischer Snookerspieler
 Whina Cooper (1895–1994), neuseeländische Aktivistin der Frauenbewegung
 Wilhelmina Cooper (1939–1980), US-amerikanisches Model und Unternehmerin
 Wilkie Cooper (1911–2001), britischer Kameramann

 Wilma Lee Cooper (1921–2011), US-amerikanische Musikerin

Y 
 Yvette Cooper (* 1969), britische Politikerin

Kunstfiguren 
 Dale Cooper, Charakter aus der Mystery-Serie Twin Peaks.
 Dan Cooper, Held der gleichnamigen Comicserie
 Dr. Dr. Sheldon Lee Cooper, Charakter aus der Sitcom The Big Bang Theory

Familienname
Berufsname
Englischer Personenname